Ossenhoek (Hulst), een gehucht in Hulst
Ossenhoek (Sint-Niklaas), een buurtschap in Sint-Niklaas